Joaquín José Napoleón Murat, 4º Príncipe Murat (21 de junio de 1834 - 23 de octubre de 1901) fue un Mayor General en el Ejército francés y un miembro de la familia Bonaparte-Murat.

Primeros años 
Joaquín José nació en Bordentown, New Jersey el 21 de junio de 1834. Era el hijo mayor de cuatro hermanos, nacido de Caroline Georgina Fraser (1810-1879) y del Príncipe Napoleón Luciano Carlos Murat, 2º Príncipe de Pontecorvo y 3º Príncipe Murat.

Su padre era el segundo hijo varón de Joaquín Murat, rey de Nápoles, quien se casó con la hermana de Napoleón, Carolina Bonaparte. Sus abuelos paternos eran Thomas Fraser, un emigrante escocés a Estados Unidos y mayor en la milicia lealista durante la Revolución Americana, y su esposa Ann Loughton (de soltera Smith) Fraser.

Carrera 
Se trasladó a Francia con su familia en 1848, después de la caída de Luis Felipe de Francia, donde su padre fue nombrado ministro, senador y Príncipe Imperial.

En 1852 Joaquín ingresó en el ejército, convirtiéndose en oficial al año siguiente y alcanzando el rango de Teniente Coronel en 1863. En 1866 se convirtió en Coronel de un regimiento de la Caballería de Guardia.

En 1870 fue hecho Brigadier general y participó en la guerra franco-prusiana que llevó al fin del Segundo Imperio Francés.

Tras la caída de Napoleón III se retiró a la vida privada y pudo mantener el título de General y Príncipe.

Vida personal 
En 1854, se casó en París con Malcy Louise Caroline Berthier de Wagram (1832-1884), en el palacio de las Tullerías. Ella era hija de Napoleón Berthier de Wagram, 2º Duque de Wagram, y de Zénaïde Françoise Clary. El abuelo paterno de su esposa era el Mariscal Berthier y era sobrina nieta de Désirée Clary y Julie Clary. Juntos, fueron los padres de tres hijos sobrevivientes, dos hijas y un hijo varón:

 Princesa Eugénie Louise Caroline Zenaide Murat (1855-1934), quien se casó con Giuseppe Caracciolo, 9º Príncipe de Torella (1839-1910), en París en junio de 1887.
 Joaquín, 5º Príncipe Murat (1856-1932), quien se casó con Marie Cécile Ney d'Elchingen, hija del Príncipe de la Moskowa y bisnieta del Mariscal Michel Ney, en 1884.
 Princesa Anna Napoléona Karolina Alexandrine Murat (1863-1940), quien se casó con el Conde Agenor Maria Gołuchowski, el Ministro de Exteriores de Austria-Hungría.

Como viudo (desde 1884), se casó por segunda vez con la Baronesa Hainguerlot, de soltera Lydia Hervey (1841-1901), en París el 7 de noviembre de 1894. Lydia era nacida en Kemptown, Sussex, y era hija de Charles John Vigors Hervey, y de Martha Hervey (de soltera Kemp). Ella era la viuda de Arthur, Barón Hainguerlot (1833-1892), un acaudalado banquero parisino. Joaquín y su segunda esposa no tuvieron hijos juntos.

Pasó el resto de su vida en el castillo de su familia, el Château de Chambly en Chambly, Oise, Francia, donde su esposa murió el 25 de septiembre de 1901. El Príncipe Murat murió ahí un mes después el 23 de octubre de 1901.

Condecoraciones 
 1860: Gran Cruz del León de Zähringen
 26 de enero de 1861: Caballero del Águila Roja, 1ª Clase
 1867: Gran Cruz de la Orden imperial de Leopoldo

Ancestros

Referencias 

Franceses del siglo XIX
Generales de Francia
Casa de Bonaparte
Militares franceses de la guerra franco-prusiana
Comendadores de la Legión de Honor